Druckstufe bezeichnet:

 die Nenndruckstufe nach EN 13333
 die Druckstufe eines Stoßdämpfers